Lukchun kan syfta på följande platser:

Kina 

 Turpan Pendi, sänka, Xinjiang, 
 Laochenglu, häradshuvudort, Xinjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar